Бернская конвенция 1906 года — международный договор, подписанный в Берне (Швейцария), запрещающий использовать белый (жёлтый) фосфор в производстве спичек. Договор также запрещал импорт и продажу таких спичек.

Причиной подписания договора стали серьёзные заболевания (такие как ), от которых страдали работники, занятые в производстве спичек. В 1925 году 
, будущий директор Международной организации труда (МОТ) заявил, что «у истоков МОТ была Бернская конвенция 1906 года»..

См. также 

 Забастовка работниц лондонской спичечной фабрики (1888)

Литература 
 John Emsley, The Shocking History of Phosphorus: A Biography of the Devil’s Element (2000) Macmillan Publishers, Ltd.: London, England ISBN 0-471-39455-6.

Ссылки 
The Berne Convention of 1906.
 Review of book about phophorus.

Примечания

Охрана труда
Международные конвенции
Договоры по алфавиту
История Берна
Химическая безопасность